Ел Гвапо има више значења:

 Ел Гвапо (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гвапо, Сан Франсиско (Сан Бартоло Којотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику